X80 steht für:
 ASTM-API 5L X80, Pipeline-Stahlsorte für Großrohre nach Standard der ASTM International und des American Petroleum Institutes
 Besturn X80, chinesischer Pkw
 Lifan X80, chinesischer Pkw
 Västtrafik X80, Triebwagenzug für Schweden

X80